Чемпионат Африки по международным шашкам среди команд 2021 года проходил с 3 по 8 ноября в Яунде, Камерун по круговой системе среди восьми команд.

Чемпионом Африки во второй раз подряд стала команда Камеруна в составе: Жан Марк Нджофанг, Леопольд Кугу, Ландри Нга и Томи Мбонго.

В ходе чемпионата был проведён первый чемпионат Африки среди команд в программе блиц.

Итоговое положение 
Команда состояла из четырёх игроков. В каждом матче участвовали трое из них.

В скобках указано количество очков у команды перед туром

Тур 1
 Камерун-2 — Камерун 2-4

 Сенегал — Конго 3-3

 Кот-д’Ивуар — Буркина Фасо 4-2

 Мали — Габон 2-4

Тур 2
 Камерун — Конго 4-2

 Сенегал — Габон 3-3

 Камерун-2 — Буркина Фасо 6-0

 Кот-д’Ивуар — Мали 4-2

Тур 3
 Мали (0) — Камерун (4) 2-4

 Кот-д’Ивуар (4) — Сенегал (2) 3-3

 Конго (1) — Камерун-2 (2) 4-2

 Буркина Фасо (0) — Габон  (3) 3-3

Тур 4
 Камерун (6) — Буркина Фасо (1) 6-0

 Сенегал (3) — Мали (0) 3-3

 Конго (3) — Кот-д’Ивуар (5) 3-3

 Габон (4) — Камерун-2 (2)  3-3

Тур 5
 Камерун — Сенегал 3-3

 Буркина Фасо — Конго 1-5

 Камерун-2 — Мали 4-2

 Габон — Кот-д’Ивуар 3-3

Тур 6
 Габон — Камерун 2-4

 Кот-д’Ивуар — Камерун-2 5-1

 Буркина Фасо — Сенегал 3-3

 Конго — Мали 3-3

Тур 7
 Кот-д’Ивуар — Камерун 3-3

 Сенегал — Камерун-2 3-3

 Мали — Буркина Фасо 3-3

 Конго — Габон 4-2

Блиц

Ссылки 
 CHAMPIONNAT D'AFRIQUE PAR EQUIPE 2021 
 Турнирная таблица 
 Индивидуальные результаты 
 CHAMPIONNAT D'AFRIQUE DE BLITZ PAR EQUIPES 2021

2021 год в шашках
Ноябрь 2021 года
Международные спортивные соревнования в Камеруне
Спорт в Яунде